Boston Red Sox, club de beisbol de la ciutat de Boston (Estats Units)
 Blue Ribbon Sports, empresa fabricant d'equipament esportiu dels Estats Units, esdevinguda posteriorment Nike, Inc.
 Ballistic Recovery Systems, empresa fabricant de sistemes de paracaigudes dels Estats Units
 Black Rock Shooter, Original Video Animation produïda al Japó
 Bussines Radio Sistem, tecnologia MMDS utilitzada per a la televisió per cable
 BRS/Search (de l'acrònim en anglès Bibliographic Retrieval Services), sistema de gestió documental
 Bus Rapid System, servei d'autobús ràpid de la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil)
 Brassinoesteroide, fitohormona natural usada en agricultura